Az Allsvenskan 1928-29-es szezonja volt a bajnokság ötödik kiírása. A bajnokságban 12 csapat vett részt, a győztes a Helsingborgs IF lett. Ez volt a klub első bajnoki címe.

Résztvevők

Végeredmény

Góllövőlista

Kereszttáblázat

Nézőszámok

Jegyzetek

Források

Nyomtatott
 
 
 
 

Internetes
 
 
 

Allsvenskan szezonok
Svedlabdarugobajnoksag
Svedlabdarugobajnoksag